Amarapura (boeddhisme) (Amarapura Nikaya), een belangrijke boeddhistische stroming in Sri Lanka
Amarapura (stad), een voormalige hoofdstad van Myanmar in de nabijheid van het huidige Mandalay